Cierza bezeichnet:

 Cieza (Murcia), eine Stadt in der Provinz Murcia, Spanien
 Cieza (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien, Spanien
 Cieza de León (1520–1554), ein spanischer Konquistador und Historiker Perus